Mesterskabsserien 1934-35 var den 22. sæson om Danmarksmesterskabet i fodbold for herrer organiseret af DBU. Mesterskabet blev for sjette gang i alt og andet år i træk vundet af B 93.
B 93 og KB mødtes i deres sidste kamp d. 5. maj 1935 i Københavns Idrætspark. Før kampen havde KB og BK Frem hver tolv point, og B 93 11 point. Da BK Frem havde spillet alle sine kampe færdige, ville KB blive mestre med uafgjort. B 93 vandt dog opgøret 3-1 og sikrede sig dermed førstepladsen. Fremad Amager rykkede ned efter blot en enkelt sæson og blev erstattet af Næstved BK, der slog HIK i kvalifikationen til Mesterskabsserien.

Mesterskabsserien 

Oprykker:  Næstved BK

Kilder 

Fodboldturneringer i Danmark